Ро́дні Во́ллас (Rodney Wallace):
 Род Воллас (нар. 1969) — англійський футболіст.
 Родні Воллас (боєць) (нар. 1982) — американський боєць змішаних єдиноборств.
 Родні Воллас (футболіст) (нар. 1988) — костариканський футболіст.
 Родні Воллас (політик) (1823—1903) — член Палати представників США.